Bradshaw Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bradshaw Mountain (Carroll County, Arkansas)
 Bradshaw Mountain (Madison County, Arkansas)
 Bradshaw Mountain (Utah)
 Bradshaw Mountain (West Virginia)